Алжубаррота () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Празереш-де-Алжубаррота — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия. 
 Сан-Висенте-де-Алжубаррота — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.